Molterer ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Molterer (* 1931), österreichischer Skirennläufer
 Josef Molterer (1925–2018), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Michael Molterer (* 1989), österreichischer Schauspieler, Model und Sänger
 Wilhelm Molterer (* 1955), österreichischer Politiker (ÖVP)

Siehe auch:
 Moltrer
 Molter